
Termin -{SH3}- ima više značenja.
 SH3 domen, proteinski domen
 SuperH, računarski čip SH3